Vera Čudina (rođena 23. veljače) je hrvatska kantautorica, spisateljica, kolumnistica, slikarica te parapsihologinja.

Kantautorska djela 
 1.    VERA ČUDINA: Black sun (Crno sunce) 

2.     VERA ČUDINA: Blind without your love (Slijepa bez tvoje ljubavi)

3.     VERA ČUDINA: Everything by need (Sve po potrebi)

4.     VERA ČUDINA feat. Diya - Cash & carry (Plati & nosi)

5.     VERA ČUDINA: Nothing is lifelong (Ništa nije doživotno)

6.     VERA ČUDINA: Time (poetry, recitation)

Objavljene knjige 

 'Sve je moguće' (2008), Večernji list
 '23. veljače godine Gospodnje', (2009) Večernji list
 'Koa, i kap vode pronađe put' (2009) Naklada Ljevak
 'Crni biser' (2010) Naklada Ljevak
 'Ako oči nisu mrtve' (2010), Naklada Ljevak
 'Kritična točka' (2011) Naklada Ljevak
 'Tako je ljubav zamislila život' (2013) Večernji list
 'Staklena zima' (2013) V.B.Z.
 'Nikad otkazan let' (2014) V.B.Z.
 'The winter made of glass' (2020) Austin Macauley Publishers Ltd ®

Medijske platforme 

 https://www.youtube.com/channel/UCLpTzLqSx1J_TTFV75-BGCg/featured
 https://www.veracudina.com/ 
 https://www.facebook.com/vera.cudina.14/
 https://www.facebook.com/vera.cudina23.02/
 https://www.instagram.com/veracudinaofficial/
 https://twitter.com/CudinaVera
 https://veracudina.ampbk.com/#blog
 https://www.austinmacauley.com/author/cudina-vera

Izvori

Vanjske poveznice 

 https://zivim.gloria.hr/zivim/rastem/andjeli-i-demoni
 https://veracudina.ampbk.com/#blog
 https://www.austinmacauley.com/author/cudina-vera
 https://www.jutarnji.hr/autor/vera-cudina-4181
 https://net.hr/hot/tv/sve-sto-je-dosad-predvidjela-se-obistinilo-vera-cudina-otkrila-sprajcu-hoce-li-plenkovic-zavrsiti-kao-karamarko/ 
 https://gorica.info/2021/02/01/pogled-u-buducnost-samo-je-jedna-hrvatska-vidovnjakinja-krajem-2019-predvidjela-sto-ce-nas-cekati-u-burnoj-2020-cak-i-uhicenje-drazena-barisica